Були может означать:

 Були, Жан (род. 1980) — камерунский футболист.
 Були — деталь корпуса корабля или судна.
  — язык.
 Були — с 2022 года название рок-группы, ранее известной как «Були для бабули».

См. также 
 Булли